У́лица Соколо́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Соколова — улица в Орске.
 Улица Соколова — улица во Ржеве.
 Проспект Соколова — проспект в Ростове-на-Дону.
 Улица Соколова — улица в Самаре.
 Улица Соколова — улица в Саратове.
 Улица Николая Соколова — улица в Сестрорецке, пригороде Санкт-Петербурга.
 Улица Соколова — улица в Сочи.
 Улица Соколова — улица в Чебоксарах.
 Улица Соколова — улица в Юбилейном.
 Улица Соколова — улица в Краснодаре.

Молдавия 
 Улица Соколова — улица в Кишинёве.

Украина 
 Улица Соколова — улица в Виннице.
 Улица Соколова — улица в Харькове (в 2015 году была переименована в улицу Косарева).